Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Andrew Castle e Tim Wilkison 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (secondo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (secondo turno)

 Kelly Evernden /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Wally Masur /  Mark Woodforde (semifinali)
 Pat Cash /  Stefan Edberg (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1988